Mały miś Kuba (ang. Little Charley Bear, 2011-obecnie) – brytyjski serial animowany stworzony przez Daniela Pickeringa i wyprodukowany przez Annix Studios w 2007 roku. Jego światowa premiera miała miejsce 10 stycznia 2011 roku na kanale CBeebies, a w Polsce odbyła się 11 lutego 2012 roku na kanale MiniMini+. Bajka skierowana jest do dzieci do czwartego roku życia.

Opis fabuły 
Serial opowiada o tytułowym niedźwiadku imieniem Kuba, który komunikuje się jedynie za pomocą gestów i mimiki. Nie używa słów, a w przekazaniu tego, co myśli i czuje pomaga narrator, który udziela mu porad i wskazówek.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini+ – Start International Polska
Czytał: Leszek Zduń

Lektor: Marek Ciunel

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 

Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2011